Сен-Маке́р-ан-Мож () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 320 км на південний захід від Парижа, 45 км на схід від Нанта, 55 км на південний захід від Анже.

Історія 

15 грудня 2015 року Сен-Макер-ан-Мож, Ле-Лонжрон, Монфокон-Монтіньє, Ла-Ренодьєр, Руссе, Сент-Андре-де-ла-Марш, Сен-Креспен-сюр-Муан, Сен-Жермен-сюр-Муан, Тійєр i Торфу було об'єднано в новий муніципалітет Севремуан.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2740 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 7161,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сен-Макер-ан-Мож на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара